

Riachão est une municipalité de l'État du Maranhão
 Riachão est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Riachão das Neves est une municipalité de l'État de Bahia
 Riachão do Jacuípe est une municipalité de l'État de Bahia
 Riachão do Bacamarte est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Riachão do Poço est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Riachão do Dantas est une municipalité de l'État de Sergipe
 Riachão (São Bento) est une municipalité de l'État de la Paraíba.

Voir aussi 

 Riacho

Homonymie de toponyme